San Maurizio steht für:

 San Maurizio Canavese, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont.
 San Maurizio d’Opaglio, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Novara, Region Piemont.
 San Maurizio (Mailand), eine Klosterkirche des 16. Jahrhunderts in Mailand
 San Maurizio (Mantua), eine Filialkirche der Pfarrei San Barnaba, in Mantua